Cathy Reardon (née en 1968), coureuse cycliste australienne.
 Jeff Reardon (né en 1955), joueur de baseball américain.
 Jim Reardon, réalisateur, scénariste et animateur américain.
 Kate Reardon (née en 1968), journaliste britannique.
 Ken Reardon (1921-2008), joueur de hockey sur glace canadien.
 Ray Reardon (né en 1932), joueur de snooker gallois.
 Terry Reardon (1919-1993), joueur de hockey sur glace canadien.

Homonymie de patronyme